Mania – zaburzenie psychiczne
 Mania – osiedle w Łodzi
 Mania – film niemy z 1918 roku
 Mania – serial animowany